Гальский район:
 Гальский район — название, используемое по отношению к Галскому району частично признанной Республики Абхазия
 Гальский район — старое название Гальского муниципалитета Автономной Республики Абхазия в составе Грузии